Унсуэ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 18,5 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры